Kohlen ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Kohlen (* 1963), deutsche Pflegewissenschaftlerin
 Ludwig Kohlen (1870–1951), Bürgermeister von Essen-Kray
 Philipp Kohlen-Priebe (* 1956), deutscher Theatermacher, Regisseur und Moderator
 Wilhelm Kohlen (1896–1964), deutscher Politiker, Landrat Kreis Aachen von 1949 bis 1952

Kohlen = seemännische Bezeichnung für die Beladung von Dampfschiffen mit Steinkohle zur Feuerung der Dampfkessel

Siehe auch:
 Kohle (Begriffsklärung)